Quartino – usurpatore romano
 Quartino – strumento musicale meglio noto come Clarinetto piccolo
 Quartino – centro abitato del Canton Ticino, servito dalla stazione di Quartino 
 Quartino –  unità di misura di liquidi 
 Quartino – dote di 'ndrangheta della società maggiore